У́лица Ли́зы Ча́йкиной, у́лица Ча́йкиной — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь Героя Советского Союза Е. И. Чайкиной.

Россия 
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Абакане.
 Улица Лизы Чайкиной — улица во Владимире.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Волгоградe.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Воронеже.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Выксе.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Иркутске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Краснодаре.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Москве.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Махачкале.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Новокузнецке
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Омске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Орле.
 Улица Чайкиной — улица в Перми.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Петрозаводске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Рязани.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Сочи.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Таганроге.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Твери.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Тольятти.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Томске. 
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Туле.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Урюпинске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Туле.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Чебоксарах.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Челябинске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Элисте.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Ярославле.
Улица Лизы Чайкиной — улица в Якутске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Губкине.

Крым 
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Севастополе.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Симферополе.

Украина 
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Алчевске.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Днепре.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Донецке.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Запорожье.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Киеве.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Одессе.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Покрове.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Харькове.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Хмельницком.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Гродно.
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Лизы Чайкиной — улица в Алматы.
Улица Лизы Чайкиной — улица в Караганде.